Consonante nasale – in fonetica articolatoria, consonante soggetta a nasalizzazione
 Vocale nasale – in fonetica articolatoria, vocale soggetta a nasalizzazione
 Nasale – componente dell'elmo preposta alla difesa del naso
 Osso nasale – osso dello splancnocranio